Kaleto heißen folgende geographischen Objekte:
 Kaleto (Widin), das zentrale Stadtviertel in der Stadt Widin, Oblast Widin, Bulgarien

Bauten: 
 eine Festung bei Ardino, Oblast Kardschali, Bulgarien
 eine Festung bei Baniska, Gemeinde Dwe Mogili, Oblast Russe, Bulgarien
 eine Festung bei Beliza, Gemeinde Ljubimez, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 Festung von Belogradschik, Oblast Widin, Bulgarien
 eine Festung bei Brodilowo, Gemeinde Zarewo, Oblast Burgas, Bulgarien
 eine Festung bei Daskotna, Gemeinde Ruen, Oblast Burgas, Bulgarien
 eine Festung bei Dewin, Oblast Smoljan, Bulgarien
 eine Festung bei Dimitrowgrad, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Dinewo, Gemeinde Chaskowo, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Dolna Kabda, Gemeinde Popowo, Oblast Targowischte, Bulgarien
 eine Festung bei Dragana, Gemeinde Ugartschin, Oblast Lowetsch, Bulgarien
 eine Festung bei Elena, Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien (in der Nähe der antiken Stadt Nicopolis ad Istrum) 
 eine Festung im Naturpark Goldstrand, Oblast Warna, Bulgarien
 eine Festung bei Gostiliza, Gemeinde Drjanowo, Oblast Gabrowo, Bulgarien
 eine Festung bei Granitowo, Gemeinde Elchowo, Oblast Jambol, Bulgarien
 eine Festung bei Isworowo, Gemeinde Chaskowo, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Kran, Gemeinde Kasanlak, Oblast Stara Sagora, Bulgarien
 eine Festung bei Kirtschewo, Gemeinde Ugartschin, Oblast Jambol, Lowetsch, Smoljan oder Sofia, Bulgarien
 eine Festung bei Kritschim, Oblast Plowdiw, Bulgarien
 eine Festung bei Kriwnja, Gemeinde Wetowo, Oblast Russe, Bulgarien
 eine Festung bei Kruscheto, Gemeinde Gorna Orjachowiza, Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien
 eine Festung bei Kruschewez, Gemeinde Sosopol, Oblast Burgas, Bulgarien
 eine Festung bei Lesura, Gemeinde Kriwodol, Oblast Wraza, Bulgarien
 eine Festung bei Ljubenowo, Gemeinde Chaskowo, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Losenez, Gemeinde Stralscha, Oblast Jambol, Bulgarien
 eine Festung bei Maglisch, Oblast Stara Sagora, Bulgarien
 eine Festung bei Markowo, Gemeinde Rodopi, Oblast Plowdiw, Bulgarien
 eine Festung bei  Mesdra, Oblast Wraza, Bulgarien
 eine Festung bei Mladinowo, Gemeinde Dimitrowgrad, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung, auch Gradischteto, bei Montana, Oblast Montana, Bulgarien
 eine Festung bei Mratschnik, Gemeinde Karlowo, Oblast Plowdiw, Bulgarien
 eine Festung bei Nikopol, Oblast Plewen, Bulgarien
 eine Festung bei Nowa Tscherna, Gemeinde Tutrakan, Oblast Silistra, Bulgarien
 eine Festung bei Nowi Chan, Gemeinde Elin Pelin, Oblast Sofia, Bulgarien
 eine Festung bei Odarzi, Gemeinde Dobritschka, Oblast Dobritsch, Bulgarien
 eine Festung bei Osenowo, Gemeinde Aksakowo, Oblast Warna, Bulgarien
 eine Festung bei Osetenowo, Gemeinde Pawel Banja, Oblast Stara Sagora, Bulgarien
 eine Festung, auch Ljutiza, bei Plewun, Gemeinde Iwajlowgrad, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Sabernowo, Gemeinde Malko Tarnowo, Oblast Burgas, Bulgarien
 eine Festung bei Sarniza, Gemeinde Mineralni Bani, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Schiwatschewo, Gemeinde Twardiza, Oblast Sliwen, Bulgarien
 eine Festung bei Sidarowo, Gemeinde Sosopol, Oblast Burgas, Bulgarien
 eine Festung bei Tscheljustniza, Gemeinde Tschiprowzi, Oblast Montana, Bulgarien
 eine Festung bei Tscherna Mogila, Gemeinde Charmanli, Oblast Chaskowo, Bulgarien
 eine Festung bei Warschez, Oblast Montana, Bulgarien
 eine Festung bei Wraza, Oblast Wraza, Bulgarien
 
 Wasserkraftwerk Kaleto, bei Wraza, Oblast Wraza, Bulgarien

Berge, Gegenden, Landformen:
 ein Berg, 898 m, im Balkangebirge bei Wesenkowo, Gemeinde Sungurlare, Bulgarien

 ein Burgberg, 757 m, in den Ostrhodopen bei Sarniza (bei Mineralni Bani), Bulgarien
 ein Berg (historisch Gradischte Wulkana), 600 m, im Sakar-Gebirge oberhalb des Dorfes Goljam Manastir, Gemeinde Tundscha, Bulgarien
 ein Felsen, 576 m, im Balkangebirge bei Skala, Gemeinde Sungurlare, Bulgarien
 ein Burgberg im Strandscha-Gebirge bei Brodilowo (Zarewo), Bulgarien
 ein Berg bei dem Dorf Gjuritsch (Gemeinde Ruschinzi), Oblast Widin, Bulgarien
 ein Berg im Gebirge Losenska Planina oberhalb des Klosters Germanski Manastir, Bulgarien
 ein Berg bei dem Dorf Rajanowzi (Gemeinde Belogradschik), Oblast Widin, Bulgarien
 ein Berg im Balkangebirge bei der Stadt Slatiza/Tetewen, Bulgarien
 ein Gebirgsplateau bei der Stadt Prowadija, Oblast Warna, Bulgarien (hier lag die antike Stadt Owetsch)
 eine Gegend bei dem Dorf Fakija bei Sredez, Oblast Burgas, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Karandila, in der Nähe von Sliwen, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Palatowo bei Dupniza, Oblast Kjustendil, Bulgarien
 eine Gegend mit Höhle bei dem Dorf Ustinak, Gemeinde Rodopi, Oblast Plowdiw, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Welitschkowo bei Pasardschik, Oblast Pasardschik, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Brakniza (Gemeinde Popowo), Oblast Targowischte, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Slatar (Gemeinde Weliki Preslaw), Oblast Schumen, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Krasno Gradischte (Gemeinde Suchindol), Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien
 eine Gegend bei dem Dorf Krasno Nazowzi (Gemeinde Weliko Tarnowo), Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien
 eine Gegend in der Nähe des Dorfes Artschar, Oblast Widin, Bulgarien (in der die römische Stadt Ratiaria lag)
 eine Höhle bei dem Dorf Mladeschko, Gemeinde Malko Tarnowo, Bulgarien
 ein Park in der Stadt Swischtow, Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien
Gewässer: 
 ein Stausee bei Swetiliza, Gemeinde Dimitrowgrad, Bulgarien

Siehe auch: 
 Kale (Ortsname) – zur Namenkunde